Spata est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre chronologique
  (), sculpteur albanais ;
 Jean Spata (mort en 1399), seigneur de la guerre albanais ;
 Maurice Spata (mort en 1415), despote d'Étolie, d'Angelokastron, de Naupacte et d'Arta, petit-fils du précédent ;
  (mot en 1416), , frère du précédent.

 La famille a donné son nom à la ville de Spáta, en Grèce

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien
Homonymie de patronyme albanais